Мазитов — фамилия башкирского происхождения.

Известные носители:
 

 Мазитов, Вадим Валерьевич (1960—1999) — советский и российский рок-музыкант из Иркутска, основатель и лидер рок-группы «Принцип Неопределённости».
 Мазитов, Гали Ахметович (1912—1993) — советский лётчик-штурман, Герой Советского Союза.
 Мазитов, Ильгиз Файзуллович (1936—2009) — российский управленец-нефтяник, организатор и активист шашечного спорта.
 Мазитов, Рамиль Гиниятович (1957—2020) — ректор Института развития образования Республики Башкортостан.
 Мазитов, Хусаин Зилеевич (1928—1989) — башкирский певец (баритон).
 Мазитов, Яудат Зиганурович (род. 1943) — советский строитель, Герой Социалистического Труда.